L'édition 2012 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 22 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Robin Haase remporte l'épreuve en simple, František Čermák et Julian Knowle celle en double.

Lauréats 
Le tenant du titre Robin Haase remporte son  en simple en battant en finale Philipp Kohlschreiber.

En double, František Čermák et Julian Knowle remportent leur  ensemble en battant en finale Dustin Brown et Paul Hanley. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Sport en Autriche en 2012
Tennis masculin en 2012
Tennis en juillet 2012